Desa Temulus kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Temulus (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 110,90), Jawa Tengah, 
 Desa Temulus (administrativ by i Indonesien, lat -7,22, long 111,41), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar